A Konská településnév jelentései:

Konszka (Csikótelke) szlovákiai község szlovák neve a Liptószentmiklósi járásban
Kunfalva szlovákiai község szlovák neve a Zsolnai járásban